Lia sau LIA se poate referi la:

Persoane
 Lia (nume), listă de persoane ce poartă acest nume

Locuri
 Lia, Iran, sat din Provincia Qazvin, Iran
 Lia, Malta, orășel din Malta
 Lia, Norvegia, sat din comuna Sør-Fron, Norvegia
 „LIA”, cod IATA pentru Aeroportul Liangping

Organizații
 Laser Institute of America
 Libyan Investment Authority
 Logistics Innovation Agency a United States Army 
 London Irish Amateur, o echipă de Rugby Union engleză
 Long Island Association
 Love In Action

Altele
 Lia (mâncare), un fel de mâncare din orez din Orissa, India
 Language Independent Arithmetic
 Lock-in amplifier

Vezi și
Lias (dezambiguizare)